Барвиха може да се отнася за:

 Барвиха, посьолок в Русия;
 Барвиха (санаториум), санаториум в Русия;
 Барвиха (резиденция), резиденция в Русия;
 Барвиха (село), село в Русия;
 Барвиха (сериал), руски телевизионен сериал.